Beano (Codroipo), Italiaanse plaats
Beano (voedingssupplement), voor diëten
Beano (stripreeks), een Britse reeks